M. Patate peut désigner :

Jeu
 M. Patate, un jouet créé par Hasbro.

Musique
 M. Patate, un album du groupe de heavy metal Ultra Vomit.

Homonymie